Серге́й Петро́вич По́стников (1826, Москва, Российская империя — , Рим, Королевство Италия) — русский живописец, двоюродный брат и близкий друг М. П. Боткина. Представитель салонного академизма, близкий к передвижникам; автор портретов, исторических и жанровых картин. Академик Императорской Академии художеств (с 1863).

Биография 
Родился в Москве, в купеческой семье. Источники называют годом рождения 1825, 1826, 1827 и даже 1838 («Русский биографический словарь» Половцова) годы.

Художественное образование получал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Затем ещё три года (1855—1858) занимался в Императорской Академии художеств, откуда был выпущен в 1859 году неклассным художником по исторической и портретной живописи.

За свой счёт уехал в Рим и работал там в течение пяти лет. В 1863 году за картины «Прощание Гектора с Андромахой» и «Вакханка с тамбурином» С. П. Постников получил звание академика исторической живописи.

Был участником многих выставок, включая ТПХВ.

Умер в Риме, похоронен на Некатолическом кладбище в Тестаччо.

Творчество 
Кроме картин «Прощание Гектора с Андромахой» и «Вакханка с тамбурином», известны ещё следующие его работы: «Христос пред судом Каиафы», «Рахиль», «Давид», «Микелина, голова итальянки», «Больной», «Вечерня у чертозинцев в Риме», «Семинаристы в Риме», «Сцена из римской жизни», «Сестры Лазаря», «Воскресная школа в церкви св. Климента в Риме», «Римский хоровод на Тибре», «Хор в церкви св. Франциска в Ассизи»; а также написанный с фотографии портрет А. А. Иванова.

Работы художника находятся в ряде музеев, включая Государственную Третьяковскую галерею и Государственный Русский музей.

Примечания

Литература 
Документы
 
Очерк жизни и творчества
 
Собрания произведений
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 Постников Сергей Петрович

Умершие в Риме
Художники России XIX века
Передвижники